Celac se poate referi la:

 Râul Celac, curs de apă, afluent al râului Câlneș
 Sergiu Celac, politician și fost ministru de externe român
 Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene, prescurtarea în limba spaniolă